Єзе́рський (, , ) — польське, українське і білоруське прізвище.

Відомі носії:

 Єзерський Анджей — польський каноїст, чемпіон світу
 Єзерський Антоній (1859 — після 1905) — польський галицький художник.
 Єзерський Володимир Іванович (15 листопада 1976, Львів) — український футболіст, нападник.
 Єзерський Володимир Йосипович (1922—1978) — український радянський астроном, планетолог.
 Єзерський Вячеслав Вікентійович (1890, Ізяслав — 1963, Москва) — російський письменник.
 Єзерський Мілій Вікентійович (1891, Ізяслав — 1976, Москва) — російський письменник.
 Єзерський Сидір Антонович (1847–1900) — український священник, поет і перекладач.
 Єзерський Станіслав Раймунд — єпископ РКЦ
 Єзерський Яків — український ксилограф кінця 19 століття.

Польські прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища